(CALS) est une initiative du Département de la Défense des États-Unis en vue de gérer la documentation militaire et les informations liées sous une forme électronique.

Le sigle signifiait à l'origine Computer-aided Acquisition and Logistic Support.

L'initiative a développé un certain nombre de spécifications de standards (protocoles) pour l'échange de données informatisé avec des fournisseurs commerciaux. On se réfère souvent à ces standards sous l'expression "CALS". Les standards CALS ont été adoptés par plusieurs autres nations alliées.

L'initiative CALS a approuvé IGES et STEP comme formats pour les données numériques.

CALS comprend des standards pour l'échange de données informatisé, la documentation technique électronique, et des lignes directrices pour l'amélioration des processus. CALS concerne autant le matériel informatique que le logiciel.

Le modèle de table CALS est un standard de Définition de Type de Document pour la représentation des tables en SGML/XML (voir aussi DocBook).

Le format CALS bitmap a été développé dans le milieu des années 1980 pour standardiser l'échange de données graphiques pour la publication électronique pour le gouvernement fédéral des États-Unis.

Les grands principes du programme CALS restent valables pour définir un cadre de standardisation des échanges documentaires sous forme électronique lorsqu'on travaille sur des systèmes critiques.

Article connexe 
 Profil d'application

Gestion des données
Interopérabilité
Norme
Gestion électronique de documents
Défense et sécurité aux États-Unis